PDCO ist die Abkürzung für:

 Ausschuss für Kinderarzneimittel (Paediatric Committee) der Europäischen Arzneimittelagentur EMA
 Patterson Companies in USA
 Planetary Defense Coordination Office

PDCO